NSH steht als Abkürzung für:

 Notstandshilfe in Österreich
 N.S.H.-Motorradbau Nöding & Söhne Hersfeld, deutscher Motorradhersteller
 Flughafen Noshahr in Nouschahr, Iran (IATA-Code)
 .nsh Dateien sind Skriptdateien des Nullsoft Scriptable Install Systems

Abkürzung